Manthe ist der Name von

 Albert Manthe (1847–1929), deutscher Bildhauer
 Ulrich Manthe (* 1947), deutscher Jurist
 Uwe Manthe (* 1964), deutscher Physiker und Chemiker

Siehe auch:
 Mount Manthe, Schichtvulkan im westantarktischen Ellsworthland
 Mante